Das Glück steht für:

 Das Glück (Procházka), ein Tonmärchen in einem Akt des Komponisten Rudolph von Procházka
 Das Glück (Tschechow), eine Erzählung des russischen Schriftstellers Anton Tschechow
 Das Glück (Schiller), eine Elegie von Friedrich Schiller

Filme:
 Das Glück (1935), eine sowjetische Filmkomödie von Alexander Medwedkin 
 Das Glück (1965), ein Film von Agnès Varda